In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Sumber Baru (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Jember van de provincie Oost-Java 
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sumber Baru (Singojuruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Sumber Baru (Mesuji Raya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra